Соревнования по кёрлингу на I зимних юношеских Олимпийских играх проводились с 14 по 22 января 2012 года. Были разыграны два комплекта медалей — среди смешанных команд (команда спортсменов из одной страны) и среди смешанных пар (каждая пара была составлена из спортсменов разных стран).

Медали

Общий зачет

Медалисты

Ссылки 

Соревнования на зимних юношеских Олимпийских играх 2012
2012
Зимние юношеские Олимпийские игры 2012
Зимние юношеские Олимпийские игры 2012